Jean Béguin oder Jean Beguin ist der Name folgender Personen:

* Jean Beguin (Chemiker) (um 1550–um 1620), französischer Chemiker
 Jean Béguin (Architekt) (1866–1918), Schweizer Architekt